Apol·lòdot I, rei grec dels Paropamisades
 Apol·lòdot II, rei indogrec al Panjab